Селихново — деревня в Псковском районе Псковской области
Селихново — деревня в Пушкиногорском районе Псковской области